Прашка:

 Прашка — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Олесненский повят.
 Прашка — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Олесненский повят, Опольское воеводство.